Битва за Кобрин:

 Битва за Кобрин — одно из сражений в ходе немецкого вторжения в Польшу 1939 года.
 Битва за Кобрин — сражение советско-польской войны 1919—1920 годов.
 Бой под Кобрином — полный разгром 15 (27) июля 1812 года русскими войсками саксонской бригады в городе Кобрин на начальном этапе Отечественной войны 1812 года.